

Села 
 Григорівка — Полтавська область, Полтавський район, Кобеляцька міська громада (в минулому — Кобеляцький район)
 Григорівка — Полтавська область, Полтавський район, Машівська селищна громада (в минулому — Машівський район)